Betsy bezeichnet:

 den weiblichen Vornamen Betsy

 die Ortsnamen
 Betsy Lake, mehrere Seen in den USA
 Betsy Island, Bestandteil der Inselgruppe Titi/Muttonbird Islands 
 Betsy Bay, Siedlung in Mayaguana
 Betsy Akin Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat South Carolina
 Verwendung in der Kunst
 TV: Amanda und Betsy, kanadische Jugendserie
 TV: Big en Betsy, niederländische Kinderserie
 Kinder- und Jugendliteratur: Betsy-Tracy-Romane von Maud Hart Lovelace
 Kinder- und Jugendliteratur: Betsy Mays lustige Streiche von Enid Blyton
 Literatur: „Betsy Bobbin“, ein Charakter aus Der Zauberer von Oz
 Film: Der Fluch der Betsy Bell, Filmthriller von 2005
 Film: The Betsy, Originaltitel des Films Der Clan
 Musik: späterer Name der Metalband Bitch und Name der Sängerin

Betsy ist der Familienname von
 Kevin Betsy (* 1978), englisch-seychellischer Fußballspieler